Wenunuc steht für:

 Wenunuc, osttimoresischer Suco in der Gemeinde Dili
 Wenunuc (Aldeia), osttimoresische Aldeia im gleichnamigen Suco
 Wenunuc (Sabuli), Ortsteil vom osttimoresischen Ort Metinaro, Suco Sabulii, Gemeinde Dili